По данным переписи населения Грузии 2014 года в стране было учтено 39 посёлков городского типа ( — даба, букв. небольшой городок), включая 4 пгт в составе города-региона Тбилиси

Помимо этого, согласно законодательству страны, к Грузии относятся также 8 пгт на территориях частично признанных государств Республика Абхазия и Республика Южная Осетия, де-факто не контролирующихся Грузией.

Список

Карта 
Легенда карты:

Неподконтрольные Грузии посёлки городского типа

Бывшие пгт 
 Абаша — пгт с 1940-х годов. Город с 1964 года
 Акармара — пгт с 1938 года. В 1942 году вошёл в черту города Ткварчели
 Амбролаури — пгт с 1944 года. Город с 1966 года
 Ахмета — пгт с 1959 года. Город с 1966 года
 Бакурианский Андезит — пгт с 1956 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2019 году
 Богдановка — пгт с 1961 года. Город с 1983 года
 Болниси — пгт с 1932 года. Город с 1967 года
 Вале — пгт с конца 1940-х годов. Город с 1962 года
 Вани — пгт с 1961 года. Город с 1981 года
 Гагры — пгт с 1920-х годов. Город с 1933 года
 Гардабани — пгт с 1963 года. Город с 1969 года
 Гегечкори — пгт с 1956 года. Город с 1982 года
 Гуматигэс — пгт с 1960-х годов. В 1970-е годы вошёл в черту города Кутаиси
 Дедоплис-Цкаро — пгт с 1938 года. Город с 1963 года
 Джвари — пгт с 1964 года. Город с 1981 года
 Диди-Лило — пгт с 1974 года. В 2008 году вошёл в черту города Тбилиси
 Дманиси — пгт с 1959 года. Город с 1981 года
 Загэс — пгт с 1967 года. В 2008 году вошёл в черту города Тбилиси
 Карели — пгт с 1962 года. Город с 1981 года
 Каспи — пгт с 1938 года. Город с 1959 года
 Кварели — пгт с 1960 года. Город с 1964 года
 Кобулети — пгт с 1930-х годов. Город с 1944 года
 Коджори — пгт с 1968 года. В 2008 году вошёл в черту города Тбилиси
 Лагодехи — пгт с 1930-х годов. Город с 1962 года
 Ладжануригэс — пгт с 1954 года. Преобразован в сельский населённый пункт
 Ланчхути — пгт с 1920-х годов. Город с 1961 года
 Марнеули — пгт с 1950-х годов. Город с 1964 года
 Маяковский — пгт с 1961 года. Город с 1981 года
 Махинджаури — пгт с 1959 года. Вошёл в черту города Батуми в 2013 году
 Мирзаани — пгт с 1945 года. Преобразован в сельский населённый пункт
 Мцхета — пгт с 1920-х годов. Город с 1956 года
 Новый Афон — пгт с 1938 года. Город с 1987 года
 Сагареджо — пгт с 1961 года. Город с 1962 года
 Самгори — пгт с 1962 года. Вошёл в черту города Тбилиси в 1970-е годы
 Сачхере — пгт с 1930-х годов. Город с 1964 года
 Тержола — пгт с 1969 года. Город с 1983 года
 Тетри-Цкаро — пгт с 1954 года. Город с 1966 года
 Ткварчели — пгт с 1930-х годов. Город с 1942 года
 Ткибули — пгт с 1920-х годов. Город с 1939 года
 Ткибулис-Магароеби — пгт с середины 1930-х до конца 1930-х годов
 Хелвачаури — пгт с 1968 года. Вошёл в черту города Батуми в 2013 году
 Хоби — пгт с 1961 года. Город с 1981 года
 Цагери — пгт с 1926 года. Город с 1968 года
 Цаленджиха — пгт с 1957 года. Город с 1964 года
 Цалка — пгт с 1957 года. Город с 1984 года
 Цнори — пгт с 1938 года. Город с 1965 года
 Цхалтубо — пгт с 1938 года. Город с 1953 года
 Цхнети — пгт с 1967 года. В 2008 году вошёл в черту города Тбилиси
 Шаумяни — пгт с 1932 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2014 году.

Примечания

См. также 
 Города Грузии

Источники 
 

Списки:Грузия

Грузия